Эмиль Макри (; 9 октября 1927, Галац — 17 апреля 1991, Жилава) — румынский генерал, один из руководителей коммунистической госбезопасности СРР. Начальник экономической контрразведки в системе «Секуритате». Участник подавления рабочих протестов в долине Жиу 1977 и в Брашове 1987. После Румынской революции 1989 арестован, умер в тюрьме.

Карьера в «Секуритате» 
Окончил среднюю школу. После прихода к власти РКП сделал карьеру в качестве офицера госбезопасности. Отличался коммунистической идеологизированностью и жёсткостью в подавлении оппозиции.

Генеральское звание Эмиль Макри получил при правлении Николае Чаушеску. Осенью 1977 года Макри, наряду с Николае Плешицэ, был организатором репрессий против участников шахтёрской забастовки в долине Жиу. Спустя десять лет, в ноябре 1987 Макри вместе с генералом Константином Нуцэ руководил подавлением рабочего восстания в Брашове.

Чаушеску назначил генерала Макри руководителем II департамента экономической контрразведки ключевого Директората внутренней безопасности Секуритате. На этом посту Макри получил доступ к большим объёмам конфиденциальной информации финансово-экономического характера и компрометирующих материалов. Это осложнило его отношения с Еленой Чаушеску, обеспокоенной доверительными отношениями мужа с начальником экономической контрразведки.

Арест после революции 
16 декабря 1989 года генерал в составе группы руководителей «Секуритате» был направлен на подавление восстания в Тимишоаре. В его функции входила организация слежки, выявление протестного актива, прослушивание телефонных разговоров, блокирование магистралей, наблюдение в больницах. Взять ситуацию под контроль не удалось. Восстание охватило практически всю страну и перекинулось в столицу. Режим Чаушеску пал в течение десяти дней.

6 января 1990 года Эмиль Макри был уволен в запас в звании генерал-майора. Вскоре он был арестован и обвинён в соучастии в геноциде. В марте Макри предстал перед судом вместе с 20 другими чинами «Секуритате». Подсудимые обвинялись в убийствах тимишоарских манифестантов и тайном кремировании тел погибших. Макри признавал свою «моральную ответственность» за выполнение преступных приказов Чаушеску, однако утверждал, что его действия в Тимишоаре не были связаны с вооружённым подавлением протестов, а ограничивались обеспечением «информационной безопасности» и проверкой на причастность к событиям иностранных государств.

Смерть в тюремном фургоне 
Во время процесса Макри содержался в тюрьме Penitenciarul Bucureşti, расположенной в коммуне Жилава. Он скончался при не вполне ясных обстоятельствах — по некоторым данным, в фургоне при перевозке в тюремную больницу. Медицинское заключение констатировало смерть от сердечного приступа. На 17 апреля 1991 приговор в отношении Макри ещё не был вынесен, дело прекращено в связи со смертью обвиняемого.

Внезапная кончина Эмиля Макри иногда рассматривается в контексте череды «странных смертей» ряда генералов режима Чаушеску.

Семейный след в бизнесе и политике 
Сын генерала Макри — Виктор Макри — на момент революции имел звание капитана «Секуритате». Вместе с отцом он был уволен в запас. К ответственности не привлекался.

Виктор Макри — известный румынский предприниматель. В консалтинговой и IT компании SCOP Computers он курировал сферы маркетинга и безопасности бизнеса. Существуют экспертные оценки, согласно которым Макри-младший имел серьёзное влияние на таких ведущих политиков, как президент Траян Бэсеску и бывший премьер-министр Адриан Нэстасе. Возможности Виктора Макри во многом объясняются информационной базой экономической контрразведки «Секуритате», унаследованной от отца.

См. также 
 Ион Динкэ
 Тудор Постелнику
 Юлиан Влад

Примечания 

Генерал-майоры (Румыния)
Члены Румынской коммунистической партии
Секуритате